Рапопорт, Александр Александрович (1951—2007) — инженер и организатор, стоял у истоков широкополосного беспроводного доступа в России
 Рапопорт, Александр Матвеевич (1894—1968) — советский психиатр, автор методики обнаружения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.
 Рапопорт, Александр Соломонович (известен как Алекса́ндр Голе́мба; 1922—1979) — русский советский поэт и переводчик.